Brdce (gmina Hrastnik)
 Brdce (gmina Vojnik)
 Brdce (szczyt)